Бэ́мби Вудс (;  — ?) — американская порноактриса и стриптизёрша.

Биография 
Дебра Десанто или Барбара Вудсон (возможно, одно из этих двух имён является настоящим) родилась 12 июля 1955 года в городке Пирр (Южная Дакота, США).

Начала карьеру порноактрисы и стриптизёрши. Ошеломляющий успех пришёл к ней после исполнения главной роли в порнофильме 1978 года (разгар эпохи порношика) «Дебби покоряет Даллас», где Вудс (которой продюсер Джим Кларк дал псевдоним Бэмби Вудс в честь ) сыграла главную роль. «Изюминкой» ленты стали сцены её несимулированного секса с известным актёром Робертом Керменом. Также её изображение на постере этой ленты в характерном костюме породило устойчивые слухи, что Вудс была членом группы . Действительно, в своё время девушка пыталась стать участницей этой группы, но её не взяли.

После «Дебби…» Вудс стали приглашать в культовые нью-йоркские ночные клубы и дискотеки, например, «Студия 54» и .

В 1981 году Вудс сыграла ту же роль в продолжении нашумевшего фильма, в 1985 году — в третьей его части, но никакого успеха эти картины не имели, тем более актриса не позволила себе более таких откровенных сцен, как в первой части.

Исчезновение. Предполагаемая смерть 

В 1985 году, как уже говорилось, на экраны вышел фильм «Дебби покоряет Даллас 3», где Вудс сыграла главную роль, после чего актриса пропала. О её судьбе ходило много толков. 

В 2005 году австралийская газета The Age заявила, что Бэмби Вудс скончалась в 1986 году от передозировки наркотиков. В том же году в документальном фильме Debbie Does Dallas Uncovered продюсер Джим Кларк сообщил, что в середине 1990-х годов поисками исчезнувшей актрисы занимался частный детектив, который выяснил, что Вудс живёт обычной жизнью в городе Де-Мойн (столица штата Айова) и старается всячески забыть свою кинематографическую молодость. 

Также о смерти актрисы от передозировки наркотиков сообщает, хоть и с оговоркой на отсутствие неопровержимых доказательств, немецкое издание Die Zeit.

В 1998 году Вудс была включена в Зал славы AVN.

См. также 
 
 Секс в кино

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Бэмби Вудс  ок. 1979 г. Видео 0:05:54
 Интервью с якобы Бэмби Вудс  на сайте yesbutnobutyes.com, 22 мая 2007
 Бэмби Вудс  на сайте iafd.com
 Бэмби Вудс  на сайте adultfilmdatabase.com
 Официальный фан-клуб Бэмби Вудс 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Актрисы XX века
Киноактрисы США
Стриптизёрши
Пропавшие без вести
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами